Lars Tirén kan syfta på:

Lars Tirén (friidrottare) (1901–1980), stavhoppare
Lars Tirén (skogsforskare) (1896–1958), skogsforskare